Lista delle città del Maryland, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city e town) dello Stato.
    
I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 01-07-2007.

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Maryland